

Cinema 
 L'Absente – film del 1910 diretto da Léonce Perret
 L'Absente – film del 1913 diretto da Gérard Bourgeois
 L'Absente – film del 2005 diretto da Cyril Bron
 L'Absente – film del 2009 diretto da Ruben Amar

Musica
 L'Absente – album di Yann Tiersen